El término nano hace referencia a varios artículos:
 Nano (prefijo), prefijo del Sistema Internacional de Unidades que indica un factor de 10-9.
 GNU Nano, programa editor de texto para el terminal, utilizado mayoritariamente en sistemas GNU/Linux.
 Nano (criptomoneda), criptomoneda.

Personas
 Fatos Nano, político albanés.
 Saviniano Pérez ("Nano" Pérez), político uruguayo.
 Nano González (Mariano González Maroto), futbolista español.
 Nano Rivas (Victoriano Rivas Álvaro), exfutbolista y entrenador español.
 Fernando Macedo da Silva ("Nano" da Silva), futbolista español.
 Nano (cantante), cantante japonesa.

Además
 Tata Nano, automóvil de bajo costo del fabricante indio Tata Motors.
 Nano (telenovela), telenovela de Enrique Torres.
 Nano (novela), novela por Robin Cook.
 Río Nano, pequeño río en Melilla, España.